Francesco Libonati – politico italiano
 Francesco Libonati – scultore italiano